Улик Макричард Берк, 1-й маркиз Кланрикард, 5-й граф Кланрикард, 2-й граф Сент-Олбанс, также известен как Улик де Бург (; 1604, Лондон — июль 1657, Кент) — ирландский дворянин и пэр, участник Войн Трех Королевств. Лорд Кланрикард был католическим роялистом, который командовал ирландскими войсками на более поздних стадиях Кромвелевского завоевания Ирландии. Он получил титул маркиза Кланрикарда в 1646 году.

Титулатура: 2-й виконт Тонбридж из графства Кент (с 12 ноября 1635 года), 5-й барон Данкеллин (с 12 ноября 1635), 5-й граф Кланрикард (с 12 ноября 1635), 2-й барон Сомерхилл (с 12 ноября 1635), 2-й граф Сент-Олбанс из графства Хартфордшир (с 12 ноября 1635), 2-й барон Иманни из провинции Коннахт (с 12 ноября 1635), 2-й виконт Голуэй в провинции Коннахт (с 12 ноября 1635), 1-й маркиз Кланрикард (с 21 февраля 1646 года), 3-й виконт Берк из Кланмориса в графстве Мейо (с ок. 1650 года).

Ранние годы 
Родился в 1604 году в Лондоне. Единственный сын Ричарда Берка, 4-го графа Кланрикарда (1572—1635), от его жены Фрэнсис Уолсингем (1567—1633). Отец Улика происходил из англо-нормандской семьи, которая давно обосновалась на западе Ирландии и стала гэльской. Хотя в начале XVI века семья несколько раз восставала против английской короны, отец Улика был решительным сторонником королевы Елизаветы I Тюдор. Он сражался на стороне королевы во время Девятилетней войны, особенно во время победы в , где был ранен. После войны он женился на вдове Роберта Деверё, 2-го графа Эссекса, и дочери английского государственного секретаря и шпиона сэра Фрэнсиса Уолсингема.

Имел чин подполковника в отцовском полку. В 1636 году он занимал должность губернатора графства Голуэй. 20 мая 1638 года в Виндзоре, графство Беркшир, Англия, Улик Берк был пожалован в рыцари. Он занимал посты генерал-лейтенанта и главнокомандующего Коннахта. В 1645 году он был назначен членом Тайного совета Ирландии. В 1646—1649 годах он занимал чин генерал-лейтенанта ирландской армии. В 1650—1652 годах он занимал должность заместителя лорда-наместника Ирландии.

Улик Берк был вызван в Палату лордов в качестве лорда Бурга в 1628 году и сменил своего отца на посту 5-го графа Кланрикарда в 1635 году. В 1636 году после смерти отца он унаследовал . Он был ярым противником политики лорда-наместника Ирландии, Томаса Уэнтуорта, 1-го графа Страффорда, который пытался конфисковать обширные владения клана Берков в Коннахте в пользу короны. Между наместником и Уликом Берком была также личная неприязнь, поскольку данный спор был причиной смерти пожилого отца Улика. Он заседал в Коротком парламенте 1640 года и присутствовал во время экспедиции короля Карла I в Шотландию. Английский король Карл I, в отличие от графа Страффорда, любил лорда Кланрикарда и доверял ему.

Войны Трех Королевств 
Сомерхилл-хаус был конфискован английским парламентом в 1645 году, после сражения при Нейзби. В время Ирландских Конфедеративных войн лорд Кланрикард поддерживал лидера роялистов Джеймса Батлера, маркиза Ормонда, в защите Ирландии на стороне Карла I Стюарта против восставшего парламента, объединив католическую и протестантскую знать (он был католиком). Он не присоединился к католической Конфедерации Ирландии, а вместо этого помог заключить военный союз между конфедератами и английскими роялистами. Он командовал войсками этого союза во время Кромвелевского завоевания Ирландии, после того как лорд Ормонд бежал из страны, и его солдаты из Коннахта одержали незначительную победу над парламентариями в битве при Текрогане (19 июня 1650 года). Однако всего через несколько месяцев его армия была уничтожена в битве за остров Милик (25 октября 1650 года). Лорд Кланрикард был искусным дипломатом, но не хорошим солдатом. Подобно маркизу Ормонду, маркизу Кланрикарду не доверяло большинство католиков в Ирландии (он считался другом пресловутого ), и поэтому он не был способен остановить парламентское завоевание страны. Он также был широко известен как человек, чьи действия были почти полностью подчинены личным интересам.

Последние годы жизни 
В 1652 году Улик Берк, маркиз Кланрикард, заключил мир с победоносным Оливером Кромвелем. Он потерял свои земли в Акте об устроении 1652 года, но его наследники восстановили их после реставрации Карла II Стюарта в Акте о поселении 1662 года.

В июле 1657 года Улик Берк, 1-й маркиз Кланрикард, скончался в своем поместье Сомерхилл-хаус, графство Кент, Англия. Он был похоронен в тонбридже, графство Кент, Англия. После его смерти маркизат угас, а титул графа Кланрикарда и дополнительные титулы унаследовал его двоюродный брат, Ричард Берк, 6-й граф Кланрикард (? — 1666), старший сын сэра Уильяма Берка (? — 1625) и Джоан О’Шонесси.

Семья 
В декабре 1622 года Улик Берк женился на леди Энн Комптон (? — 17 августа 1675), единственной дочери Уильяма Комптона, 1-го графа Нортгемптон, и его жены Элизабет Спенсер. У них был единственный ребенок:

 Леди Маргарет Берк (? — 14 августа 1698), которая трижды была замужем:
 1-й муж Чарльз Маккарти, виконт Маскерри (1633/1634 — 1665), от брака с которым у неё было сын Чарльз, 2-й граф Кланкарти, и дочь Фрэнсис
 2-й муж с 1676 года Роберт Вильерс (ок. 1656 — ок. 1684), сын , который сам был предполагаемым сыном Джона Вильерса, 1-го виконта Пербека. У супругов был один сын Джон Вильерс (1677—1723)
 3-й муж — полковник  (1650/1651 — 1712). После её смерти Филдинг заключил скандальный брак с бывшей королевской любовницей Барбарой Палмер, 1-й герцогиней Кливлендской, всего за две недели до этого женившись на Мэри Уодсворт, ошибочно полагая, что она наследница.

Примечания

Литература 
 Ó Siochrú, Michael. God’s Executioner: Oliver Cromwell and the Conquest of Ireland. Faber & Faber, 2009.

Ссылки 
 Chisholm, Hugh, ed. (1911). «Clanricarde, Ulick de Burgh, Marquess of» . Encyclopædia Britannica. 6 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 421—422.
 Burgh, Ulick de" . Dictionary of National Biography. London: Smith, Elder & Co. 1885—1900.
 Ulrick Bourke, 1st Marquess of Clanricarde

5
Бароны Ирландии
Виконты Ирландии
11
Де Бурги